Kratsch ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Kratsch (1930–2006), deutscher Leiter der Hauptabteilung II des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR
 Joachim Kratsch (* 1937), deutscher Grafiker und Maler

Siehe auch:
 Kratzsch
 Gratsch
 Gracz